Silberküste steht für
 Coasta de Argint, Schwarzmeerküste bei Kaliakra in Nordostbulgarien, Teil der südlichen Dobrudscha 
 Côte d’Argent, Küstenregion in Südwestfrankreich
 Costa de Prata, Küstenregion in Portugal, siehe auch Internationaler Flughafen Silberküste
 Pfnüselküste, das linke Zürichseeufer in der Schweiz